Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1955 года прошёл 19—20 февраля на стадионе «Динамо» в Москве (СССР). В нём приняли участие 44 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Февраль 1955 года
Спорт в России в 1955 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1955 год в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты мира в России
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)